Il campionato di calcio di Primera División messicana 1967-1968 è stato il venticinquesimo campionato a livello professionistico del Messico. Cominciò il 6 luglio 1967 e si concluse il 28 gennaio del 1968. Vide la vittoria finale del Toluca.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione del Messico 
      Retrocesso in Segunda División 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Verdetti finali 
 Il Club Deportivo Toluca è campione del Messico.
 L'Atletico Morelia retrocede in Segunda División.

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Campionato messicano di calcio
 Primera División de México

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1967
Calcio nel 1968
1967-1968